Bosznia-Hercegovina
Donji Branešci, falu Čelinac községben a Boszniai Szerb Köztársaságban
Gornji Branešci, falu Čelinac községben a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Branešci, falu Pakrác községben, Pozsega-Szlavónia megyében

 Szerbia
 Branešci, falu Čajetina községben, a Zlatibori körzetben